Nydam bezeichnet
 Nydam-Moor, ein eisenzeitliches Opfermoor und archäologischer Fundplatz in Dänemark
 Nydamboot, ein eisenzeitliches Ruderboot aus dem Nydam-Moor
 Nydamstil, eine eigenständige Verzierungsform des Germanischen Tierstils

Nydam ist der Familienname von
 Scott Nydam (* 1977), US-amerikanischer Radrennfahrer